After Sex – film del 2000 diretto da Cameron Thor
 After Sex - Dopo il sesso (After Sex) – film del 2007 diretto da Eric Amadio